Нуево Сан Грегорио има више значења:

 Нуево Сан Грегорио (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Сан Грегорио (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику